Every Best Single désigne une série d'albums compilation de singles du groupe Every Little Thing : 

 Every Best Single +3, sorti en 1999
 Every Best Single 2, sorti en 2003
 Every Best Single: Complete, sorti en 2009